Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van december 2009 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 december 2009.

Vrouwen 12